À la polonaise – termin muzyczny (na sposób polski)
 À la polonaise – termin kulinarny (sposób przygotowywania potraw)
 Poloneska

Przypisy